Джеймс Джонсон:
 Джонсон, Джеймс (род. 1987) — американский профессиональный баскетболист.
 Джонсон, Джеймс (1894—1955) — джазовый пианист и композитор, один из самых известных джазменов своего времени.
 Джонсон, Джеймс (1836—1917) — религиозный и общественный деятель Западной Африки.
 Джонсон, Джеймс Генри (1874—1921) — английский фигурист-парник и одиночник; супруг Филлис Джонсон.
 Джонсон, Джеймс Кеннет (1916—1997) — американский лётчик-ас Второй мировой и Корейской войн.
 Джонсон, Джеймс Эдгар (1915—2001) — британский лётчик-ас времён Второй мировой войны.
 Джонсон, Джеймс Эмброуз (более известен как Рик Джеймс; 1948—2004) — американский певец и музыкант.